

Просвіт — село, Кетовський район, Курганська область
 Просвіт — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Розсвіт